Френк Джервіс (; 31 серпня 1878 — 2 червня 1933) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон з бігу на 100 метрів.
 Роберт Джервіс (народився 1940), професор міжнародних відносин в Колумбійському університеті.
 Джервіс, (Jarvis; нар.1986) — англійський футболіст, фланговий півзахисник.
 Територія Джервіс-Бей, Територія Джервіс Бей () розташована на південно-східному узбережжі Австралії.

Також 
 Джарвіс